Župnija Sv. Jakob ob Savi je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Ljubljana - Moste Nadškofije Ljubljana.

Cerkve

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Freeweb.t-2.net/zupnijasentjakob/, uradna stran
 Družina.si

Sv. Jakob ob Savi
Dekanija Ljubljana - Moste
Šentjakob ob Savi